Rubinato – cognome italiano
 João Rubinato, noto come Adoniran Barbosa – cantante, compositore e attore brasiliano
 Mario Rubinato – calciatore italiano
 Simonetta Rubinato – politica italiana